Bemberg – azienda tedesca
Nicolas Bemberg – modello francese
María Luisa Bemberg – regista argentina